

Geografia

Niemcy 
 Göritz – dzielnica Coswig (Anhalt)
 Göritz – dzielnica Vetschau/Spreewald
 Göritz – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Göritz – rzeka w kraju związkowym Turyngia

Polska 
Dawne nazwy:
 Gorzyca
 Górzyca

Osoby 
 Mathias Goeritz – niemiecki malarz, rzeźbiarz

Zobacz też 
 Goritz